multipleks kinowy – budynek w którym znajduje się wiele sal filmowych
 multipleks radiowy (ensemble) – pakiet programów naziemnej radiofonii cyfrowej
 multipleks telewizyjny – pakiet programów naziemnej telewizji cyfrowej